Кубок Митропы 1990 — 48-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шесть команд из Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал итальянский клуб «Бари», который в финале обыграл «Дженоа 1893» со счётом 1:0.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финал 

|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1990 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1990 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1990
Футбол в Европе в 1990 году